Hanna Enrique Abdallah (San Luis, Provincia de San Luis, Argentina; ) es un piloto argentino de automovilismo de velocidad actualmente retirado. Compitió, entre otras categorías, en TC 2000 y Turismo Nacional.

Resultados

Turismo Competición 2000

TC 2000

Notas

Referencias 

Ficha en Driver Database

Pilotos de automovilismo de Argentina
Pilotos de Turismo Competición 2000
Pilotos de Turismo Nacional
Pilotos de TC2000 Series
Pilotos de Copa Mégane Argentina